Windberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferry Windberger (1915–2008), österreichischer Bühnenbildner und Filmarchitekt
 Markus Windberger (* 1960), österreichischer Bühnenbildner und Intendant des Wiener Operettensommers